Tycho Brahe ist der Name folgender Personen:

* Tycho Brahe (1546–1601), dänischer Astronom

Tycho Brahe steht für:
 Tycho Brahe (Marskrater), einen Einschlagkrater auf dem Mars
Tycho Brahe (Fähre), eine batterieelektrisch betriebene Fähre
 (1677) Tycho Brahe, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 HEAT-1X-Tycho Brahe, einen Raumtransporter
 Astronomische Station „Tycho Brahe“, eine Sternwarte und ein Planetarium in Rostock
 Tycho Brahe, eine Figur aus Penny Arcade (Comic)
 Tycho-Brahe-Preis der Europäischen Astronomischen Gesellschaft